Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Les Menuires. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Finn Christian Jagge, srebro wywalczył reprezentant Włoch Alberto Tomba, a brąz zdobył Austriak Michael Tritscher.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992